Торбек — многозначный термин.
Топоним
 Торбек (Гаити) — коммуна на юго-западе Гаити.
Фамилия
 Торбек, Юрий Альфредович (1954—2003) — советский боксёр.
 Торбек, Виктория Эдуардовна — врач, профессор Сеченовского университета.

См. также 
 Торбеке
 Тор Бек